Тойнби (Toynbee) — фамилия.
 Тойнби, Джозеф (1815—1866) — британский врач, пионер отоларингологии.
 Тойнби, Арнольд (1852—1883) — исследователь экономической истории и сторонник социального реформаторства. Сын Джозефа.
 Тойнби, Арнольд Джозеф (1889—1975) — историк, философ истории, культуролог и социолог. Племянник Арнольда.
 Тойнби, Джоселин (1897—1985) — историк и искусствовед. Сестра Арнольда Джозефа.
 Тойнби, Теодор Филип (1916—1981) — писатель и коммунист. Сын Арнольда Джозефа.
 Тойнби, Полли (Мэри Луиза; р. 1946) — журналист и писатель. Дочь Теодора Филипа.
 Тойнби, Пэджет (1855—1932) — литературовед, специализировавшийся на Данте Алигьери.

См. также 
 плитки Тойнби